Kate French - attrice e modella statunitense
Kate French - pentatleta britannica